Indica steht für:
 Indica (Band), eine finnische Pop-Rock-Band
 Cannabis indica, der lateinische Name des Indischen Hanfs
 Tata Indica, ein indisches Pkw-Modell

verschiedene historische ethnographische Bericht über Indien:
 Indica (Ktesias)
 Indica (Megasthenes)
 Indica (Arrian)
 Indica (Biruni) (Kitab Tarich al-Hind)